Râul Bistrița este numele a mai multor râuri din România, după cum urmează,

Râuri, cu indicarea tributarului  
În literatura românească de specialitate, numele aflat pe poziția întâi este râul principal, iar numele de pe poziția a doua indică tributarul principal, de obicei omonimul bazinului hidrografic. Râurile de pe poziția întâi sunt uneori, dar nu întotdeauna, afluenți ai celui de-al doilea râu indicat.
 Râul Bistrița, Iza, al cincilea afluent de stânga al Izei, din propriul său sub-bazin hidrografic, sub-bazinul Iza, aflat în bazinul hidrografic Tisa-Iza-Vișeu
 Râul Bistrița, Jiu, al nouălea afluent de stânga al râului Tismana din bazinul hidrografic al râului Jiu, numit adesea și Bistrița Gorjană
 Râul Bistrița, Olt, al 122-lea afluent de dreapta al Oltului, din bazinul hidrografic Olt, numit și Bistrița Vâlceană
 Râul Bistrița, Siret, cunoscut și ca Bistrița Aurie, al 28-lea afluent de dreapta al Siretului, din bazinul hidrografic al râului Siret
 Râul Bistrița, Someș, cunoscut ca Bistrița Ardeleană, este al cincilea afluent de stânga al râului Șieu afluent al Someșului, din bazinul hidrografic al râului Someș

Vezi și 
 Bistrița (dezambiguizare)
 Râul Bistricioara (dezambiguizare)

Note, referințe 

Dezambiguizare
Bistrița, Râul
Nume proprii
Bistrița, Râul
Toponime românești